

Pessoas 
 José de Anchieta — padre jesuíta e fundador da cidade de São Paulo
 José de Anchieta (diretor) — diretor brasileiro
 José de Anchieta Júnior — político brasileiro
 José de Anchieta Fontana — futebolista brasileiro
 José Alberto de Oliveira Anchieta — explorador português
 Anchieta Dali — Anchieta Carvalho, compositor e produtor de MPB

Toponímia do Brasil

Municípios
 Anchieta (Espírito Santo)
 Anchieta (Santa Catarina)

Bairros
 Anchieta (Porto Alegre)
 Anchieta (bairro do Rio de Janeiro)
 Parque Anchieta

Outros 
 Parque Estadual da Ilha Anchieta — em São Paulo
 Rodovia Anchieta — via que liga São Paulo à Baixada Santista
Esporte Clube Anchieta

Colégio Anchieta

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua basca
Sobrenomes da língua castelhana
Desambiguações de antropônimos